kowal – zawód
 kowal – rodzaj owadów
 Kowal – nazwisko
 Kowal – miasto
 Kowal – dawna gromada
 Kowal – dawna gmina
 Kowal – gmina w guberni warszawskiej
 Kowal – kometa okresowa
 Kowal-LINEAR – kometa okresowa
Osoby
 Michał Kowal – polski fizyk